Соревнования по хоккею на траве на летних Азиатских играх 2014 проходили с 20 сентября по 2 октября 2014 года в городе Инчхон (Южная Корея) на стадионе «Seonhak Hockey Stadium» среди мужских и женских команд. В турнире приняло участие 10 мужских и 8 женских команд.

В мужском турнире победителем в 3-й раз в своей истории стала сборная Индии, победившая в финале сборную Пакистана со счётом 4:2 по послематчевым пенальти (основное время матча закончилось со счётом 1:1). Бронзовые медали завоевала сборная Южной Кореи, победившая в матче за 3-е место сборную Малайзии со счётом 3:2.

В женском турнире победителем в 5-й раз в своей истории стала сборная Южной Кореи, победившая в финале сборную Китая со счётом 1:0. Бронзовые медали завоевала сборная Индии, победившая в матче за 3-е место сборную Японии со счётом 2:1.

Медалисты

Квалификация на турнир 
Шесть лучших мужских команд Азии (Южная Корея, Индия, Пакистан, Япония, Китай и Малайзия) получили квалификацию на турнир напрямую. Для заполнения оставшихся шести мест с 15 по 23 марта 2014 был проведён квалификационный турнир в городе Дакка (Бангладеш). Позднее сборные Ирана и Тайваня приняли решение не участвовать в соревнованиях.

Женский квалификационный турнир был проведён с 15 по 23 февраля 2014 в Бангкоке (Таиланд). Были квалифицированы все участвовавшие в квалификации 4 сборные - Казахстана,  Таиланда, Тайваня и Гонконга, но позднее сборная Тайваня отказалась от участия в соревнованиях на Азиатских играх.

Мужчины

Женщины

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+08:00

Мужчины

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5—8 места

Группа B 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5—8 места

Плей-офф

За 9-10 место

За 7-8 место

За 5-6 место

За 1-4 место

Итоговая таблица

Женщины

Групповой этап

Группа A 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5—6 места
 Проходят в плей-офф за 7—8 места

Группа B 

 Проходят в полуфиналы
 Проходят в плей-офф за 5—6 места
 Проходят в плей-офф за 7—8 места

Плей-офф

За 7-8 места

За 5-6 места

За 1-4 места

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница о хоккее на траве официального сайта Игр
 Medal Tally | Asian Games | Indian Olympic Association
 17th Asian Games | Pakistan Sports Board
 Страница о мужском турнире на сайте todor66.com
 Страница о женском турнире на сайте todor66.com

2014
Хоккей на траве
2014 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Республике Корея
Сентябрь 2014 года
Октябрь 2014 года